Чикивитиљо има више значења:

 Чикивитиљо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чикивитиљо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чикивитиљо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чикивитиљо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чикивитиљо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чикивитиљо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику